Списак округа Њујорка даје сет информација о административној подели државе Њујорк у Сједињеним Америчким Државама. Почетком 2011, територија државе је била подељена у 62 округа ().

Такође, пет округа у држави су уједно у саставу града Њујорка и немају своју регионалну владу (веће), осим неколико представника у општини. Град Њујорк је званично регионални центар ових пет градских округа. Окрузи града Њујорка (са њиховим седиштем) су:
 Округ Њујорк на Менхетну, 
 Округ Кингс у Бруклину, 
 Округ Бронкс у Бронксу, 
 Округ Ричмонд на Стејтен Ајланду и 
 Дистрикт Квинс у Квинсу.

Списак земаља

Референце